Decretum steht für:

Decretum Gratiani, einer Kirchenrechtssammlung
Decretum Gelasianum, Liste kanonischer Bücher 
 lateinisches Wort für Dekret